Ženská dvouhra US Open 2006 probíhala na přelomu srpna a září 2006. Do singlové soutěže newyorského tenisového grandslamu, hraného na tvrdém povrchu v Národním tenisovém centru Billie Jean Kingové, nastoupilo sto dvacet osm hráček. Z tříkolového kvalifikačního turnaje se probojovalo osmnáct tenistek včetně dvou tzv. šťastných poražených. 

Obhájkyní titulu byla belgická světová trojka Kim Clijstersová, která do turnaje nezasáhla pro zranění pravého zápěstí. Z téhož důvodu se odhlásila Američanka Venus Williamsová.

Druhý grandslam pro Marii Šarapovovou 
Vítězkou se stala třetí nasazená 19letá Ruska Maria Šarapovová, která ve finále zdolala 24letou belgickou světovou dvojku Justine Heninovou-Hardenneovou po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–4. Přerušila tak šňůru čtyř výher Belgičanky.  Na grandslamech získala druhý titul, obdržela prémii 1,7 milionu dolarů a Clijstersovou vystřídala na 3. místě žebříčku WTA. Od vítězného Wimbledonu 2004 prohrála na majorech všech pět semifinále, než tuto sérii prolomila ve Flushing Meadows. 

Heninová-Hardenneová postoupila jako první žena od Martiny Hingisové z roku 1997 do finále všech čtyř grandslamů v kalendářním roce. Tímto výkonem navázala i na Maureen Connollyovou, Margaret Courtovou, Chris Evertovou, Martinu Navrátilovou, Steffi Grafovou a Moniku Selešovou. Závěrečnou porážkou ztratila příležitost návratu do čela světové klasifikace namísto Mauresmové, která vypadla v semifinále.

Nasazené hráčky

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

US Open 2006